Брюшково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Брюшково — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Брюшково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Брюшково — деревня в Опочецком районе Псковской области.